Список рек по полноводности включает полноводные реки на Земле, средний годовой расход воды которых превышает 8000 м³/с.

См. также 
 Список рек по длине
 Водность

Ссылки